Lista państw świata – zawiera listę państw niepodległych oraz wykaz państw nieuznawanych, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej pod względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje).

Użyte nazwy państw są formami zalecanymi przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwa świata 
Wykaz obejmuje 194 państwa: 193 będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Watykan.

Państwa nieuznawane (quasi-państwa, państwa de facto niepodległe) 
Wykaz państw nieuznawanych (quasi-państw, państw de facto niepodległych) obejmuje kraje, które posiadają swoje terytoria, ludność i rządy sprawujące suwerenną nad nimi kontrolę, lecz nie uzyskały uznania swojej państwowości na arenie międzynarodowej lub tę państwowość uznaje niewielka liczba państw.
  – Republika Abchazji
  – Turecka Republika Cypru Północnego
  – Republika Górskiego Karabachu
  – Republika Kosowa
  – Naddniestrzańska Republika Mołdawska
  – Republika Osetii Południowej
  – Państwo Palestyna
  – Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna
  – Republika Somalilandu
  – Republika Chińska

Inne podmioty prawa międzynarodowego 
Stosunki dyplomatyczne na równi z państwami utrzymują również suwerenne podmioty prawa międzynarodowego (nieposiadające własnego terytorium państwowego):
  Stolica Apostolska – będąca w unii personalnej i funkcjonalnej z Watykanem
  Suwerenny Zakon Maltański.

Zobacz też 
 państwo – naród – obywatelstwo
 państwo stowarzyszone
 podziały administracyjne państw świata
 terytoria autonomiczne na świecie
 spór terytorialny
 terytorium neutralne
 terytorium stowarzyszone
 terytorium zależne

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Strona o podobnej tematyce (główne źródło): The World Factbook 
 Wydział Populacji Departamentu Spraw Ekonomicznych i Socjalnych Narodów Zjednoczonych (zawiera także prognozy demograficzne dla wszystkich państw): Population Division Department of Economic and Social Affairs 
 Raport Rozwoju Ludzkości (corocznie publikowany przez Human Development Report Office w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju): Human Development Report 2010 
 Portal poświęcony krajom świata: Państwa świata 
 Nazwy państw w różnych językach: aby wybrać język kliknij odpowiedni przycisk na dole strony, która się otworzy 
 Oficjalny wykaz nazw państw i terytoriów zależnych: Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Listy związane z geografią społeczno-ekonomiczną